Crete kan syfta på:

Geografi

USA 

 Crete, Illinois, ort, Will County, 
 Crete, Nebraska, Saline County, 

Robotskapade USAförgreningar